L'indice ASPI Eurozone est composé des 120 sociétés cotées de la zone euro ayant les meilleures performances selon les critères du développement durable.

Composition:

Responsabilité sociétale des entreprises
Économie de l'environnement en Europe